Die Communauté de communes Val de Gray ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Haute-Saône in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sie wurde am 27. Dezember 2012 gegründet und umfasst 48 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Gray.

Historische Entwicklung 
Der im Jahr 2012 gegründete Gemeindeverband hatte zuletzt 37 Mitgliedsgemeinden. Mit Wirkung vom 1. Januar 2017 wurde er auf weitere elf Gemeinden aus der aufgelösten Communauté de communes du Val de Pesmes ausgedehnt.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Val de Gray
Gegründet 2012